Кейпер:

 Кейпер — товща строкато-кольорових континентальних порід верхнього тріасу, перекривають раковинний вапняк середнього відділу тріасової системи.
 Абрахам Кейпер (1837—1920) — нідерландський політик, журналіст і державний діяч.